«Хаза́рский слова́рь» () — первый роман сербского писателя Милорада Павича. Опубликован в 1984 году, написан на сербском языке, переведён на многие языки мира, в том числе на русский.

Состав словаря:
 КРАСНАЯ КНИГА, христианские источники о хазарском вопросе.
 ЗЕЛЕНАЯ КНИГА, исламские источники о хазарском вопросе.
 ЖЕЛТАЯ КНИГА, еврейские источники о хазарском вопросе.

Сюжета в общепринятом понимании этого слова нет, три книги словаря — сборники записей о персонажах и событиях, которые упоминаются по всему роману, но в разных книгах рассказаны историями с разными подробностями. Благодаря такому формату, роман можно читать не обязательно от начала до конца, но в произвольном порядке, собирая по отдельным статьям словаря мозаику истории главной темы.

Центральная тема — дискуссия о выборе религии среди хазар, основывается на реальном историческом событии, которое обычно относят к концу VIII — началу IX столетий. В то время хазарская знать и часть населения обратились в иудаизм. Большинство персонажей и событий в книге вымышлены, как и приписываемая хазарам культура — она мало соответствует имеющимся археологическим свидетельствам. Автор создаёт новую мифологию, переплетая фантазию, реальные и вымышленные народные и религиозные предания, идеи каббалы («Запись об Адаме Кадмоне»).

Интересные факты 
 Существуют две версии романа: мужская и женская, которые различаются лишь одним абзацем.
Меня часто спрашивали, в чём состоит разница между мужским и женским экземпляром. Дело в том, что мужчина ощущает мир вне самого себя, а женщина носит вселенную внутри себя. <…> Если хотите, это образ распада времени, которое делится на коллективное мужское и индивидуальное женское время.
 В своём интервью Павич указывает, что «Хазарский словарь» можно читать как «метафору всякого малого народа, чью судьбу определяет борьба высших сил. Малые народы, такие как мы, сербы, всегда под угрозой чуждых ему идеологий». На вопрос, может ли он подробнее обосновать свой тезис о том, что в корне наимасштабнейших конфликтов лежит религиозная война, он отвечает: «читайте „Хазарский словарь“. Те же энергии действуют и поныне…».
 Павич упоминает книгу раввина Иехуды Галеви «Кузари» (XII век), которая тоже в художественной форме трактует историю хазар.

Примечания 

Романы 1984 года
Романы на сербском языке
Милорад Павич
Хазары
Гипертекст
Криптоистория